Гермес (Hermes, Germes) может означать:

Фамилия 
 Гермес, Андреас (1878—1964) — немецкий учёный и государственный деятель.
 Гермес, Богдан Андреевич (1755—1839) — сенатор, действительный тайный советник, Тобольский и Пермский губернатор.
 Гермес, Иоганн Густав (1846—1912) — немецкий математик.
 Гермес, Иоганн Август (1736—1822) — немецкий протестантский богослов.
 Гермес, Иоганн Тимофей  (1738—1821) — немецкий писатель.

Мифология 
 Гермес — бог торговли в древней Греции.

Техника 
 «Гермес» — разрабатывавшийся Европейским космическим агентством проект космического корабля
 «Гермес» — российский комплекс ракетного вооружения.

Растениеводство 
 Гермес - советский сорт красного клевера (выведен в 1971 году)

Иное 
 Гермес Трисмегист — вымышленный автор теософского учения (герметизм).
 «Гермес» — российский научно-популярный журнал, вестник античного мира.
 (69230) Гермес — астероид в Солнечной системе.
 Гермес, завязывающий сандалию — несколько мраморных скульптур
 Гермес Бельведерский — один из шедевров ватиканского Бельведера (музей Пия-Климента)
 Гермес с младенцем Дионисом — эллинистическая статуя из паросского мрамора
 Гермес Конрад — персонаж фантастического мультсериала Futurama
 Гермес — масонская ложа XX века

Hermes 
 Hermes 450 — беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
 Hermes 900 — беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
 Hermes — британский авианосец времён Второй мировой войны, погибший в 1942 году;
 Hermes — лёгкий авианосец постройки 1944—1953 годов.
 Hermès — французский Дом высокой моды.
 Germes — система электронного документооборота и управления бизнес-процессами.
 Программа Hermes — серия американских баллистических ракет послевоенного периода.

Примечания